Belgium az olimpiai játékok történetébe 1900-ban írta be magát, azóta az ország versenyzői majdnem minden olimpián részt vettek. Az 1920-as játékokat Belgiumban, Antwerpenben rendezték.

A belga sportolók összesen 142 nyári, illetve 5 téli olimpiai érmet tudhatnak magukénak.

A Belga Olimpiai Bizottság 1906-ban alakult meg.

Érmesek listája

Nyári Olimpiai Játékok

Téli Olimpiai Játékok

Éremtáblázatok

Érmek a nyári olimpiai játékokon

Érmek a téli olimpiai játékokon

Érmek sportáganként

Érmek a nyári olimpiai játékokon sportáganként

Érmek a téli olimpiai játékokon sportáganként

Források 

 
Nemzetek az olimpiai játékokon